Pend Oreille – rzeka w USA i Kanadzie
 Pend Oreille – jezioro w USA, w stanie Idaho
 Pend Oreille – hrabstwo w USA, w stanie Waszyngton

Zobacz też 
 Pend d’Oreille – plemię Indian północnoamerykańskich